Rötsweiler ist ein Ortsname:

 Rötsweiler (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Waldtann der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rötsweiler (Rötsweiler-Nockenthal), Ortsteil der Ortsgemeinde Rötsweiler-Nockenthal, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz